Жемеп () — многозначный топоним:

 Жемеп —  средневековый замок в Бельгии.
  — хутор, относящийся к деревне Аржимон, составляющей ныне часть коммуны Марш-ан-Фамен в провинции Люксембург, Бельгия.
 Жемеп-сюр-Самбр — коммуна в провинции Намюр в Бельгии.